

Особи 

 Вісенте Лусіо Саласар (20 грудня 1832 — 14 лютого 1896) — еквадорський політик, тимчасово виконував обов'язки президента країни з квітня до червня 1895.
 Еусторгіо Сальгар Морено-Саласар — президент Сполучених Штатів Колумбії
 Луїс Марія Саласар, Луїс Марія Саласар-і-Саласар (ісп. Luis María Salazar y Salazar; 13 березня 1758 — 29 квітня 1838) — іспанський військовик і політик.
 Томас Сіпріано Ігнасіо Марія де Москера-Фігероа-і-Арболеда-Саласар (26 вересня 1798 — 7 жовтня 1878) — президент Нової Гранади та Сполучених Штатів Колумбії
 Хоакін Маріано де Москера-Фігероа-і-Арболеда-Саласар (14 грудня 1787 — 4 квітня 1878) — президент Великої Колумбії.
 Хосе Саласар (1963) — уругвайський футболіст.

Географічні об'єкти 
 Еспарса-де-Саласар, Еспарца-Сарайцу (ісп. Esparza de Salazar, баск. Espartza Zaraitzu) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Наварра.